Edvard den äldre född cirka 871, död 17 juli 924, kung av Wessex från 899 till sin död. Han var son till Alfred den store och efterträdde honom vid dennes död.

Edvard överträffade Alfreds militära bedrifter, och återställde Danelagen i saxiskt styre, och regerade i Mercia från 918, efter systern Ethelfledas död. Under första delen av sin regeringstid stred han mot sin kusin Aethelwald, son till Ethelred I. Edvard fick omkring arton barn i sina tre äktenskap, och han kan även ha haft ett illegitimt barn. 

Han dog 924 och begravdes i katedralen i Winchester. Edmund I av England, som var kung av England från 939, var Edvard den äldres son och Athelstans halvbror. 
Hans dotter, Eadgifu gifte sig med den frankiske kungen Karl den enfaldige och fick sonen Ludvig IV.

Edvard 00
Födda 871
Avlidna 924
Män